Burg Schussenried heißen abgegangene Burgen in Schussenried:
 Burg Schussenried (Alte Apotheke)
 Burg Schussenried (Neue Apotheke)